Сопелана (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Урибе. Занимает площадь 8,39 км². Население — 12 527 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 19 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Sopelana

Муниципалитеты Бискайи